Сан Хосе ел Алто има више значења:

 Сан Хосе ел Алто (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ел Алто (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ел Алто (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе ел Алто (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику